В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Невада.

См. также 
 Невада
 Список округов Невады

Примечания 

Невада
Города